Ricardo Faty (Villeneuve-Saint-Georges, 4 augustus 1986) is een Franse voetballer die bij voorkeur als verdedigende middenvelder speelt. Hij verruilde in 2015 Standard Luik voor Bursaspor. Eerder speelde hij voor RC Strasbourg, Bayer Leverkusen, FC Nantes, AS Roma, Aris Thessaloniki en AC Ajaccio .

Faty is de jongere broer van voetballer Jacques Faty. Zijn vader is afkomstig uit Senegal en zijn moeder uit Kaapverdië.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van AC Ajaccio
Lijst van spelers van FC Nantes
Lijst van spelers van Bayer 04 Leverkusen
Lijst van spelers van Standard Luik

Faty, Ricardo